Coop kan syfta på:
Coop Sverige – en dagligvarukedja i Sverige tillhörande Kooperativa Förbundet
Bolaget Coop Butiker & Stormarknader som driver en del av den svenska Coop-kedjan
Konsumentföreningar som driver andra delar den svenska kedjan, däribland Coop Väst
Coop Provkök – ett provkök
Coop Norge – ett norskt kooperativt bolag
Coop Kaffe – ett kaffemärke som produceras av Coop Kaffe AS som ägs av Coop Norge
Coop Norden –  ett svenskt aktiebolag som ägdes av konsumentkooperationer i Sverige, Norge och Danmark 2002-2008
Coop Norrbotten Arena – en idrotts- och evenemangsarena i Skutviken utanför Luleå
Co-op-spel – en spelform inom spel där man hjälps åt med andra människor, se Kooperativt spelande
Coop Himmelb(l)au – en österrikisk arkitektbyrå
BIL.COOP – en samarbetsorganisation för bilpooler i Skandinavien
Sven Co-op – en modifikation till Half-Life
.coop – en domän för kooperativ verksamhet
Coop Italia – en kooperativ detaljhandelskedja i Italien

Se även
Kooperativa Förbundet